Села:
 Литвинівка — Київська область, Вишгородський район
 Литвинівка — Луганська область, Біловодський район
 Литвинівка — Полтавська область, Решетилівський район
 Литвинівка — Харківська область, Валківський район
 Литвинівка — Черкаська область, Жашківський район
Селище:
 Литвинівка — Харківська область, Великобурлуцький район